La expresión VIP puede referirse a:

 En medicina, VIP es una abreviatura de:
 Vasoactive intestinal peptide, en español péptido vasoactivo intestinal o polipéptido intestinal vasoactivo.
 Voluntary Interruption of Pregnacy, interrupción voluntaria del embarazo. En español se utilizan habitualmente las sigla IVE (interrupción voluntaria del embarazo).

 El programa de competencia física Calle 7 VIP.

 Las siglas en inglés Very Important People (Gente muy importante). 

 La aerolínea VIP Ecuador.

 El programa de TV VIP, emitido por la cadena española Telecinco entre 1990 y 1992. 

 Una dirección IP virtual o virtual IP address.

 VVIP (Very Very Important People) se usa para designar un estatus superior al VIP.

 VIP Produkcija es un sello discográfico serbio.

 La Serie de TV V.I.P. emitido en Estados Unidos.